Сильтепек () — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Siltepec с языка науатль можно перевести как — гора в форме ракушки.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 0,5 % от площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Ла-Пас-дель-Росарио, находится на высоте 2951 метр.

Он граничит с другими муниципалитетами Чьяпаса: на севере с Чикомусело, на востоке с Белья-Вистой и Ла-Грандесой, на юге с Эль-Порвениром, Мотосинтлой и Эскуинтлой, на западе с Ондурас-де-ла-Сьеррой.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1915 году, в 2017 году от него был отделён муниципалитет Капитан-Луис-Анхель-Видаль, а в 2019 муниципалитет Ондурас-де-ла-Сьерра. По данным 2020 года в его состав входит 103 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 85,1 %;
 промышленность и строительство — 2,9 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 9,9 %;
 безработные — 2,1 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 98,1 %;
 водоснабжение: 54,4 %;
 водоотведение: 95,8 %.

Туризм 
Основными достопримечательностями являются природные пейзажи, обусловленные расположением муниципалитета в горах Сьерра-Мадре-де-Чьяпас.

Источники

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Чьяпаса
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чьяпаса